Остров страха:
 Остров страха (фильм, 2001) — немецкий триллер 2001 года
 Остров страха (фильм, 2009) — канадский триллер 2009 года